Die 1. Lig  1988/89 war die 31. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie begann am 20. August 1988 mit dem Spiel Sarıyer GK gegen Bursaspor, welches 1:1 ausging und endete am 11. Juni 1989. Vom 25. Dezember 1988 bis 21. Januar 1989 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Erster und somit türkischer Meister der Saison wurde Fenerbahçe Istanbul. Die 12. Meisterschaft von Fener war eine als außergewöhnlich gut betrachtete Leistung. So gab es in 36 Spielen 29 Siege, sechs Unentschieden und nur eine Niederlage. Mit 93 Punkten und einer Tordifferenz von +76 stellte Fenerbahçe neue Rekorde auf.

In dieser Spielzeit stiegen drei Mannschaften in die 2. Liga ab. In der folgenden Spielzeit wurde die Meisterschaft mit 18 Mannschaften ausgetragen.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1988/89 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 16 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren die drei Zweitligameister Konyaspor, Adanaspor und Kahramanmaraşspor. Während der Aufstieg für Adanaspor mit dem Aufstieg nach fünf Jahren in die 1. Lig zurückkehrte, bedeutete der Aufstieg für Konyaspor und Kahramanmaraşspor die erste Erstligateilnahme der Vereinsgeschichte.

Abschlusstabelle 

(*) Am 20. Januar 1989 kam es zu einem Verkehrsunfall des Mannschaftsbuses von Samsunspor. Dabei verlor der Verein seinen Trainer und drei Spieler, viele der anderen Spieler verletzten sich. Der Unfall ereignete sich auf der Fahrt zum Auswärtsspiel gegen Malatyaspor. Aufgrund dieses Ereignisses konnte die Mannschaft in der Rückrunde nicht antreten, deshalb entschied sich der türkische Fußballverband, Samsunspor für die Rückrunde nicht antreten zu lassen. Alle Spiele wurden mit 3:0 für den Gegner Samsunspors entschieden. Samsunspor wurde Letzter, stieg jedoch nicht ab.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenkönig 
Torschützenkönig der Saison 1988/89 wurde Aykut Kocaman (Fenerbahçe Istanbul). Mit 29 Treffern wurde er zum ersten Mal Torschützenkönig.

Die Meistermannschaft von Fenerbahçe Istanbul

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
 
 1. Lig 1988/89 auf angelfire.com englisch

Einzelnachweise 

1988/89
Fußballsaison 1988/89